Piede di corvo – dispositivo bellico
 Piede di Corvo – condottiero nativo americano